Bosznia-Hercegovina
Zalužje falu Bratunac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Zalužje falu Nevesinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Zalužje falu Lepoglava községben, Varasd megyében